Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1984–1985-ös szezonja volt a bajnokság 83. szezonja. A bajnok, története során először és mindeddig utoljára, a Hellas Verona FC lett.

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye 

 18 gól: Michel Platini (Juventus)
 17 gól: Alessandro Altobelli (Internazionale)
 14 gól: Diego Armando Maradona (Napoli)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1984-85
 Serie C1 1984-85
 Serie C2 1984-85
 Coppa Italia 1984-85

Források

Külső hivatkozások 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1